Борис I (1896—1989) — русский эмигрант, политический авантюрист, совершивший в 1934 году попытку государственного переворота в Андорре.
 Борис I — хан Болгарии с 852 по 889.
 Борис I Федорович — царь России (1598—1605)